

Patronymes 

 Adolphe Christyn de Ribaucourt, (1837-1911), homme politique catholique belge ; 
 Prosper Christyn de Ribaucourt, (1796-1882); homme politique catholique ; 
 Édouard de Ribaucourt, (1865-1936), philosophe et franc-maçon français.

Toponymes 
 Ribaucourt (métro de Bruxelles),